Zumbrunnen ist der Name folgender Personen:
 Eric Zumbrunnen (1964–2017), US-amerikanischer Filmeditor und Musiker
 Fabrice Zumbrunnen (* 1969), Schweizer Manager und CEO des Migros-Genossenschafts-Bundes